No Strings Attached е третият студиен албум на американската поп-група Ен Синк издаден през март 2000 година. Албумът е с общи продажби 14 500 000 в САЩ, застава на първо място в Билборд 200 и получава 11 пъти платинена сертификация.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 Bye Bye Bye – 3:19
 It's Gonna Be Me – 3:11
 Space Cowboy (Yippie-Yi-Yay) (с Лиса „Лефт Ай“ Лопес) – 4:21
 Just Got Paid – 4:08
 It Makes Me Ill – 3:26
 This I Promise You – 4:43
 No Strings Attached – 3:50
 Digital Get Down – 4:23
 Bringin' da Noise – 3:30
 That's When I'll Stop Loving You – 4:50
 I'll Be Good for You – 3:56
 I Thought She Knew – 3:20

Британско издание 
 Bye Bye Bye – 3:19
 It's Gonna Be Me – 3:11
 Space Cowboy (Yippie-Yi-Yay) (с Лиса „Лефт Ай“ Лопес) – 4:21
 Just Got Paid – 4:08
 It Makes Me Ill – 3:26
 This I Promise You – 4:43
 No Strings Attached – 3:50
 Digital Get Down – 4:23
 I'll Never Stop – 3:26
 Bringin' da Noise – 3:30
 That's When I'll Stop Loving You – 4:50
 I'll Be Good for You – 3:56
 If I'm Not the One – 3:21
 I Thought She Knew – 3:20

Специално британско издание 
 Could It Be You – 3:41
 This Is Where the Party's At – 3:39

Японско издание 
 I'll Never Stop – 3:26
 If Only in Heaven's Eyes – 4:37
 Bye Bye Bye (Teddy Riley Club Mix) – 5:30

Австралийско издание 
 I'll Never Stop – 3:26
 If Only in Heaven's Eyes – 4:37
 Could It Be You – 3:41

Испанско издание 
 I'll Never Stop – 3:26
 If I'm Not the One – 3:21
 Yo Te Voy Amar – 4:48

Албуми на Ен Синк
Музикални албуми от 2000 година